Guy Bourdin (1928-1991) – fotografo di moda francese
 Lise Bourdin (1925) – attrice francese
 Maurice Bourdin, noto come Antipapa Gregorio VIII (... – 1137) – vescovo ed arcivescovo francese
 Mohamed Bourdin Benyahia (1992) – calciatore francese naturalizzato algerino